Riukiaria är ett släkte av mångfotingar. Riukiaria ingår i familjen Xystodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Banddubbelfotingar
Riukiaria